Heribert van Troyes, graaf van Troyes en Meaux (966-995)
 Heribert van Keulen, aartsbisschop van Keulen (999-1021)